Osoby o tym nazwisku:
 Gunnar Höjer – szwedzki gimnastyk
 Olof Höjer – szwedzki pianista i akompaniator